Введение:

 Введение — вступительная часть текста
 Введение — название православного праздника (Введение во храм Пресвятой Богородицы)
 Введение — день русского народного календаря (Ворота зимы)